Pearl Harbor (kikötő) - kikötő Hawaiin
 Pearl Harbor elleni japán támadás
 Pearl Harbor – Égi háború - 2001-es film